15 cm sIG 33 Sfl. auf Pz.KpfW.I Ausf B ohne Aufbau — самоходная артиллерийская установка на шасси Pz.I Ausf.B. Одна из первых САУ вермахта.

Описание 
Sturmpanzer I была создана в конце 1939 — начале 1940 года.

С танка Pz.I демонтировалась башня, а на крыше боевого отделения на стальных опорах устанавливалась, вместе с лафетом, колёсами и броневым щитком, 150-мм пехотная гаубица s.I.G.33. Вся установка защищалась 10-мм броневой рубкой, открытой сверху и с кормы.

Идея закатить 15 cm sIG 33 на машину со штатными колёсами сделало машину очень высокой, а боезапас в 3 выстрела был явно маловат.

Производство 
Проект самоходной артиллерийской установки на базе танка Pz.Kpfw.I Ausf.B и орудия 15 cm sIG 33 создавался в качестве «эрзаца», призванного быстро снабдить армию требуемой техникой.
В феврале 1940 года фирмой «Алкетт» путём переоборудования, были изготовлены 38 САУ этого типа. Для возмещения потерь было переделано ещё некоторое количество машин.

Боевое применение 

САУ были впервые использованы в 1940 году в ходе Французской кампании. Установка оказалась перегруженной и имела склонность к опрокидыванию из-за большой высоты, но несмотря на это пользовалась поначалу популярностью из-за высокой огневой мощи.

В дальнейшем использовались также в Балканской кампании и на Восточном фронте.

Шасси Pz.Kpfw.I Ausf.B оказалось перегруженным.
Небоевые потери САУ 15 cm sIG 33 Sfl. auf Pz.Kpfw.I Ausf.B оказались значительно выше боевых.
Ввиду большого веса и необходимости постоянного передвижения машины испытывали повышенные нагрузки на силовую установку и ходовую часть, приводившие к их поломкам. Отдельные машины дожили до лета 1943 года. Так, на 30 июня в составе 704-й роты пехотных орудий 5-й танковой дивизии числились две такие установки.

В дальнейшем орудия sIG 33 устанавливались на более грузоподъёмные шасси танков PzKpfw II (Sturmpanzer II) и LT vz.38 (Grille)

Стендовый моделизм 
Модель Sturmpanzer I представлена у следующих производителей моделей — Dragon (Китай), Моделист, Ark-models в масштабе 1:35.

Примечания 

Самоходная артиллерия Германии периода Второй мировой войны
Самоходные гаубицы
Самоходная артиллерия по алфавиту